Ballyhoo ist:
Hemiramphus brasiliensis, ein Fisch aus der Familie der Halbschnäbler
eine marktschreierische Werbung, die vor allem das Ziel verfolgt, den Preis für ein Produkt auf dem Markt hochzutreiben
theatralische Prahlerei in den Medien, insbesondere vor Boxkämpfen 
das 1986 veröffentlichte Computerspiel Ballyhoo von Infocom